Sasserath ist der Name folgender Orte:

 Sasserath (Bad Münstereifel), Stadtteil von Bad Münstereifel im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Sasserath (Mönchengladbach), Stadtteil im Stadtbezirk Süd von Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen